69869 Haining – asteroide della fascia principale
 Haining – città della Cina
 Anna Haining Bates – donna canadese

Pagine correlate 

Haiming